Henri Michel può riferirsi a:

 Henri Michel (1907-1986), storico francese
 Henri Michel (1947-2018), calciatore e allenatore francese